Esistono due comuni francesi con questo nome

Chevrières – Isère
Chevrières – Loira
Chevrières – Oise